Majdán – Falu Romániában
Majdán – Iszfahán főtere, 1979-től az UNESCO világörökség része